Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2014 года прошёл 16—24 августа в Шартре по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

Результаты

Ссылки 
турнирная таблица с фотографиями

турнирная таблица со статистикой на сайте FFJD 

2014 год в шашках
Спорт во Франции в 2014 году
Спорт в Шартре